Piel ist ein Binjan, i. e. ein Konjugationsstamm in der althebräischen Grammatik.

Piel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Piel (* 1965), deutsche Politikerin (Grüne), MdL Niedersachsen
 Benjamin Piel (* 1984), deutscher Journalist
 Claude Piel (Flugzeugkonstrukteur) (1921–1982), französischer Flugzeugkonstrukteur
 Claude Piel (Journalistin) (* 1963), französische Journalistin, Herausgeberin und Fotografin im Rhein-Main Gebiet
 Dieter Piel (* 1938), deutscher Journalist
 Friedrich Piel (1931–2016), deutscher Kunsthistoriker und Professor für Kunstgeschichte
 Hansjürgen Piel (* 1962), deutscher Fernsehjournalist
 Harry Piel (1892–1963), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Herbert Piel (* 1957), deutscher Fotograf
 Jochen Piel (1939–2008), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Joseph M. Piel (1903–1992), deutscher Romanist und Lusitanist
 Monika Piel (* 1951), deutsche Rundfunkintendantin
 Peter Piel (1835–1904), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Pädagoge
 Roger Piel (1921–2002), französischer Radrennfahrer 
 Susanne Dahlke-Piel (* 1959), deutsche Juristin, Präsidentin des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts

Piel, Weiteres:
 Piel (Gemeinde Ischgl), Ort bei Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol

Siehe auch:
 Piel Island
 Piehl
 Pihl
 Peel
 Pijl
 Biel (Begriffsklärung)